Das Damendoppel der French Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Serena und Venus Williams. Das Finale bestritten Martina Hingis und Mary Pierce gegen Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez, das Hingis und Pierce in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2000